Гуамская операция:

 Гуамская операция (1941)
 Гуамская операция (1944)

См. также 
 Захват Гуама — захват Гуама американскими войсками в ходе испано-американской войны.